Banner Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Banner Lake (Alaska)
 Banner Lake (Florida)
 Banner Lake (Michigan)